Sanko může být:

 Anton Sanko (* 1960) – americký hudebník
 Erik Sanko (* 1963) – americký hudebník
 Galina Sanko (1904–1981) – ruská fotografka

Externí odkazy